Südharz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Südharz, Gemeinde im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Naturpark Südharz, Naturpark im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Südharz (Naturraum), Naturraum im Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Südharz (Landschaft), Landschaft in den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Nordhausen und Osterode am Harz, Niedersachsen